Родéзия () може да се отнася за:
 Родезия (държава) — историческа международно непризната държава на територията на днешно Зимбабве (1965-1979 г.);
 Зимбабве-Родезия — историческа международно непризната държава на територията на днешно Зимбабве (1979-1980 г.);
 Северна Родезия — бивша британска колония на територията на днешна Замбия (1924-1953 г.);
 Южна Родезия — бивш британски доминион на територията на днешно Зимбабве (1924-1965 г.);
 Родезия и Нясаленд – историческа федеративна полунезависима държава в състава на Британската империя (1953-1963 г.).